«Комиссар полиции обвиняет» () — фильм из цикла приключений комиссара Миклована. Фильм заканчивается весьма неожиданной развязкой.

Завязка сюжета 
Идёт ноябрь 1940 года. Рвущиеся к власти в Румынии легионеры Железной Гвардии пытаются физически устранить всех своих политических конкурентов, в первую очередь — коммунистов. В тюрьме Верага организуется массовый расстрел заключённых-коммунистов, в котором принимают участие девять легионеров. В ходе бойни, один из надзирателей — племянник осуждённого лидера коммунистов, понимает, что его дяде и его сокамерникам грозит смертельная опасность и отпускает тех на свой страх и риск, сам при этом отстреливается от подоспевших легионеров и гибнет под их пулями. Об убийствах в Вераге становится известно общественности, что грозит массовыми беспорядками.

В ходе событий, загадочным образом исчезает комиссар полиции Бухареста, девять «маузеров» из оружейной комнаты префектуры и трупы убитых коммунистов. Дабы отвести от себя подозрение легионеровская верхушка решает свалить свои грехи на самих коммунистов, якобы те, убив нескольких заключённых и одного охранника тюрьмы сами сбежали и творят произвол на свободе. Через коррумпированного префекта Бухареста, Вишана Наводяну, следствие по делу поручается нейтральному в политике следователю по уголовным делам — Тудору Микловану.

Тем временем, дорвавшееся до власти боевое крыло партии легионеров — вчерашние уголовники, вооружённые оружием и полномочиями, и фактически выполняющее функции секретной полиции, почувствовав власть и безнаказанность, начинают настоящий произвол и прямо средь бела дня, безо всяких ордеров похищают и везут на окружную трассу, а затем расстреливают политиков и общественных деятелей, посмевших что-либо возразить или мешающих партии. Миклована, однако, не трогают, так как он нужен партии легионеров, чтобы «правильно» расследовать расстрел в Вераге. Но опытный следователь быстро понимает, что ему подсунули заведомо политическое дело и расследует его не по партийному указанию, а по профессиональной совести, чем бросает вызов его легионерам. Поначалу те пытаются подкупить Миклована крупной суммой денег, затем пытаются снять его с расследования под предлогом бездеятельности, но когда пухлый рапорт о расследовании обстоятельств дела попадает на стол заместителю государственного секретаря Викшаряну — заместителю правившего тогда маршала Антонеску, который был не в самых лучших отношениях с железногвардейцами, — тот снимает с должности префекта Наводяну, назначая Миклована главным и единственным руководителем следствия по делу. Тем не менее, в ходе последовавших политических интриг, легионерам удаётся сделать Микловану медвежью услугу — его повышают. Правительство назначает Миклована квестором в палату депутатов и руководство юридической бригадой, что означает автоматическое отстранение его от следствия по делу в Вераге. Начинается открытая охота остервеневших от крови и безнаказанности легионеров за принципиальным следователем, которые убивают Тудора Миклована.

В ролях

Рецензии 
Комиссар Миклован — легендарная фигура советского проката 70-х годов. Именно этому герою в 1940 году было поручено следствие по делу о нападении на бухарестскую тюрьму. Налет превратился в бойню, но кто её организовал — легионеры или коммунисты? Кругом предатели, комиссар Миклован, как всегда, действует в одиночку. Он находит виновников, однако жизнь готовит ему немало неожиданностей…

Ссылки 
 
 

Фильмы-боевики Румынии
Детективные фильмы Румынии
Фильмы Серджиу Николаеску
Фильмы-драмы Румынии
Фильмы-триллеры Румынии
Фильмы Румынии 1974 года